Толль (или Толь; ) — фамилия и представители дворянского рода von Toll.
 Толль, Карл Фёдорович (1777—1842) — российский генерал, государственный и военный деятель, главноуправляющий путями сообщения.
 Толь, Карл Карлович (1834—1893) — российский дипломат, посланник в Копенгагене, сын предыдущего.
 Толь, Сергей Александрович (1848—1918) — петербургский генерал-губернатор, обер-егермейстер.
 Толь, Феликс-Эммануил Густавович (1823—1867) — петрашевец, писатель, публицист, педагог.
 Толль, Эдуард Васильевич (1858—1902) — русский геолог, географ и арктический исследователь.
 Толль, Юхан Кристофер (1743—1817) — фельдмаршал Швеции.
 Толь, Хендрик Отто ван  (1859—1902) — голландский художник.
 См. также 
 Толь
 Толли